Maksim Petrovitch Semionov - en  et en  - (né le  à Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace. Il a également la nationalité Russe. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2002, il débute avec le Lada Togliatti dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2004 dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto en , en . En 2005, il signe au Khimik Moskovskaïa Oblast. En 2008, le club est renommé Atlant Mytichtchi lors de son entrée dans une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Kazakhstan au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il est membre de la sélection qui remporte les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2002-2003|| Lada Togliatti|| Superliga|| 23|| 0|| 0|| 0|| 16|| 6|| 0|| 1|| 1|| 
|-
| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga|| 18|| 0|| 4|| 4|| 26|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lada Togliatti|| Superliga|| 59|| 2|| 5|| 7|| 50 || 6|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| Lada Togliatti 2|| Pervaïa liga || 4|| 0|| 1|| 1|| 29|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Lada Togliatti|| Superliga|| 59|| 2|| 5|| 7|| 77 || 9|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Lada Togliatti|| Superliga|| 23|| 0|| 2|| 2|| 26|| -|| -|| -|| -||-
|-
| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 28|| 2|| 7|| 9|| 56|| 9|| 1|| 0|| 1|| 
|-
| 2006-2007|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 52|| 3|| 6|| 9|| 58|| 9|| 0|| 2|| 2|| 
|-
| 2007-2008|| Khimik Moskovskaïa Oblast|| Superliga|| 51|| 4|| 10|| 14|| 44|| 5|| 0|| 0|| 0||  
|-
| 2008-2009|| Atlant Mytichtchi|| KHL|| 54|| 5|| 12|| 17|| 40|| 5|| 1|| 1|| 2||2 
|-
| 2009-2010|| Atlant Mytichtchi||  KHL|| 51|| 3|| 3|| 6|| 28|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2010-2011|| Atlant Mytichtchi||  KHL|| 49|| 3|| 6|| 9|| 30|| 20|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
|2011-2012 || Atlant Mytichtchi || KHL || 20|| 3|| 8|| 11|| 14|| 12|| 0|| 3|| 3|| 28
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Atlant Mytichtchi || KHL || 22|| 0|| 4|| 4|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2013-2014 || Barys Astana || KHL || 44|| 0|| 10|| 10|| 59|| 9|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 49|| 2|| 4|| 6|| 54|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || Barys Astana || KHL || 59|| 2|| 4|| 6|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Barys Astana || KHL || 60|| 0|| 10|| 10|| 60|| 10|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2017-2018 || Barys Astana || KHL || 55|| 0|| 11|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Barys Astana || KHL || 48|| 1|| 2|| 3|| 16|| 11|| 0|| 0|| 0|| 27
|-
| 2019-2020 || Barys || KHL || 17|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Nomad Nour-Soultan || VHL || 13|| 1|| 4|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Références

Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Öskemen
Naissance en février 1984
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Barys Astana
Défenseur de hockey sur glace